Les Plus Grands Succès de Sheila est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1989. Cet album est certifié   par le SNEP en 1996.

Liste des titres 
 L'école est finie
 Pendant les vacances
 Première surprise-partie
 Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
 Écoute ce disque
 Le folklore américain
 Le cinéma
 Bang bang
 L'heure de la sortie
 La famille
 Adios amor
 Petite fille de Français moyens
 Oncle Jo
 Les Rois Mages
 Les Gondoles à Venise
 Patrick mon chéri
 Love me baby
 Singin' in the rain
 Spacer
 Glori-gloria

Production 
 CD  Carrere 66854 sorti en 1989
 33 tours / LP Stéréo  Carrere 66854 sorti en 1989
 Cassette audio  Carrere 66854 sortie en 1989

- Réédition (sous un autre label) :
 CD  Warner East West 9031767502 sorti en 1996

Certifications

Notes et références 

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1989